Cadet Rousselle (1743-1807) est un personnage historique français du temps de la Révolution, devenu l'objet d'une chanson populaire.

Titre 

 Cadet Rousselle, chanson populaire française tournant en dérision le personnage ci-dessus.
 Cadet Rousselle, film canadien réalisé par George Dunning en 1946.
 Cadet Rousselle, film français réalisé par André Hunebelle en 1954.
 Cadet Rousselle, émission de télévision française présentée par Guy Lux et Sophie Darel au début des années 1970.